Моно́каси () — географическое название рек в США, наименование кораблей и пр.

Реки:
 Монокаси — река в Мэриленде
 Литтл-Монокаси () — река в Мэриленде
 Монокаси-Крик () — река в Пенсильвании

Корабли:
 Монокаси (канонерская лодка, 1864) ()
 Монокаси (канонерская лодка, 1914) ()

Прочее:
 Сражение на Монокаси, 1864
 Акведук через Монокаси